Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 6 и 7 августа в Берлине на площади Брайтшайдплац (квалификация) и на Олимпийском стадионе (финал).

Действующим чемпионом Европы в толкании ядра являлся Давид Шторль из Германии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20,40 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 6 августа 2018 года. В сектор вышли 30 участников.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у мужчин состоялись 7 августа 2018 года. По уровню показанных результатов соревнования стали одними из сильнейших в истории толкания ядра. Сразу шесть финалистов преодолели рубеж в 21 метр — в предыдущих европейских финалах это удавалось в лучшем случае только двум спортсменам. На шестом месте остался Боб Бертемес из Люксембурга, установивший национальный рекорд (21,00 м). Одиннадцать участников отправили снаряд за 20 метров.

Чемпионом Европы стал Михал Харатык из Польши, прервавший серию Давида Шторля из трёх побед подряд на континентальных первенствах (2012, 2014, 2016). В этот раз немец довольствовался бронзой, а серебро завоевал ещё один поляк Конрад Буковецкий. В день финала ему был 21 год 143 дня — таким образом, он стал самым молодым призёром чемпионата Европы в толкании ядра. Прежнее достижение (21 год 338 дней) принадлежало тому же Давиду Шторлю.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике